Die Abkürzung HRW bezeichnet:
 Harzrundweg, einen Radfernweg
 Human Rights Watch
 Hochschule Rhein-Waal
 Hochschule Ruhr West

HRW